Els Municipis del cantó de Schwyz (Suïssa) són 30 i s'agrupen en 6 districtes:

Vegeu també 
 Districtes del Cantó de Schwyz